Rutger I Kettler (ca. 1245 - voor 1322), heer van Hüsten en burgman op de Burg Hachen 
 Rutger II Kettler (ca. 1312 - voor 1378), heer van Assen en Mellrich en burgman op de Burg Hachen 
 Rutger III Kettler zu Assen (1346-1418), heer van Assen, Mellrich en Hovestadt
 Rutger IV Kettler zu Assen (1407-), heer van Alt-Assen
 Rutger V Kettler van Alt-Assen (1475-1520), heer van Alt Assen